85-й чемпионат Франции прошёл в Бельфоре с 9 по 20 августа 2010 года.

Первыми финишировали два участника. В тай-брейке (быстрые шахматы) победил Лоран Фрессине со счётом 1½ : ½.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте theweekinchess.com
 Belfort 2010 — 85ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
2010 год в шахматах
Август 2010 года
Спорт во Франции в 2010 году